Buckland River ist der Name folgender Flüsse:

 Buckland River (Alaska) in den Vereinigten Staaten
 Buckland River (Ovens River), Nebenfluss des Ovens River in Victoria, Australien